Die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1990 fand vom 17. Juli bis 22. Juli 1990 in Malaysia statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Kota Kinabalu, Kuching und Kuala Lumpur.

Das Weltmeisterschaftsturnier bestritten 16 Nationen. Weltmeister wurden die Vereinigten Staaten, Silber gewann Jugoslawien und Bronze ging an Kuba. Kein Team einer deutschsprachigen Nation qualifizierte sich für das Turnier.

Teilnehmende Nationen 
Malaysia hat sich als Austragungsland automatisch qualifiziert.

 FIBA Europa: , , , , 
 FIBA Amerika: , , , 
 FIBA Afrika: , 
 FIBA Asien: , , , 
 FIBA Ozeanien:

Endplatzierungen

Weblinks 
 www.fiba.com

Basketballveranstaltung 1990
Damen 1990
Frauenbasketballwettbewerb